Per Johansson eller Pär Johansson kan syfta på:

 Per Johansson (fackordförande), född 1960, en svensk tunnelbaneförare och fackordförande
 Per "Ruskträsk" Johansson, född 1969, en svensk saxofonist
 Per "Texas" Johansson, född 1969, en svensk saxofonist
 Per "Texas" Johansson, född 1978, en svensk fotbollsspelare
 Per Johansson (fotbollsspelare född 1989), en svensk fotbollsspelare
 Per Johansson (handbollstränare)
 Per Johansson (revisor), en svensk ämbetsman
 Per Johansson (simmare), född 1963
 Per Johansson (idéhistoriker), en svensk idéhistoriker och humanekolog
 Per V. Johansson, född 1955, en svensk kontrabasist
 Pär Johansson (teaterman), född 1970, ledare för Glada Hudikteatern
 Pär Johansson (tonsättare), född 1972
 Per Johansson (författare), född 1972

Se även
Petrus Johannis